Tenki no ko – japoński film animowany z 2019 roku w reżyserii Makoto Shinkaia
 Tenki no ko – ścieżka dźwiękowa do filmu o tym samym tytule